Vega de Guaramacal peut désigner :

Toponymes

Vega de Guaramacal : l'une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Vega de Guaramacal : capitale de la paroisse civile de Vega de Guaramacal de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme